Bapst ist der Name folgender Personen:

 Constant Valentin Edmond Bapst (1858–1934), französischer Diplomat
 Markus Bapst (* 1961), Schweizer Politiker (CVP)
 Michael Bapst (1540–1603), deutscher lutherischer Pfarrer; medizinischer Volksschriftsteller
 Valentin Bapst († 1556), deutscher Gesangbuchdrucker

Siehe auch:
Papst, Pabst, Babst